51-й чемпіонат СРСР із шахів проходив від 2 квітня до 28 квітня 1984 року в Львові.

Турнірна таблиця

Посилання 
 51st USSR Championship, Lvov 1984

Чемпіонати СРСР із шахів
1984 у шахах
Спортивні змагання у Львові
Квітень 1984
1984 в українському спорті
1984 у Львові